

Cinema
La pecora nera – film del 1968 diretto da Luciano Salce
La pecora nera – film del 1996 diretto da Penelope Spheeris
La pecora nera – film del 2010 diretto da Ascanio Celestini

Letteratura
La pecora nera (Masquerade In Blue) – romanzo di Glenn M. Barns 
La pecora nera – romanzo di Ascanio Celestini
La pecora nera – romanzo di Israel Joshua Singer

Pagine correlate
Pecora nera (disambigua)